Axilda puede referirse a:
 Axilda (Meangos), aldea española de la parroquia de Meangos, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Axilda (Presedo), aldea española de la parroquia de Presedo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.